Крокодиломорфні (Crocodylomorpha) — надряд, група архозаврів, що включає сучасних плазунів ряду Крокодилоподібні (Crocodyliformes) та їхніх вимерлих родичів.

Класифікація 
Згідно з сучасною класифікацією крокодилоподібні поділяються на підряди:
 підряд  Eusuchia
 підряд  Mesosuchia
 підряд  Thalattosuchia
 підряд  Protosuchia

Є інший варіант класифікації:
 Піддивізіон Crurotarsi
 Надряд Crocodylomorpha
 Підряд  Sphenosuchia
 Клада Crocodyliformes (sensu lato)
 Родина Gobiosuchidae (extinct)
 Родина Hsisosuchidae (extinct)
 Родина Shartegosuchidae (extinct)
 Підряд  Protosuchia (extinct)
 Підряд Thalattosuchia (extinct)
 Підряд Metasuchia (extinct)
 Ряд Крокодилоподібні (Crocodilia sensu stricto)
 Надродина Gavialoidea
 Родина Gavialidae
 Надродина Crocodyloidea
 Родина Mekosuchidae (extinct)
 Родина Крокодилові (Crocodylidae)
 Надродина Alligatoroidea
 Родина Nettosuchidae (extinct)
 Родина Alligatoridae

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно досліджень Larsson & Sues (2007) та Sereno et al. (2003):

Примітки

Посилання 
 Guarinisuchus munizi — новий вид викопних морських крокодилів з Бразилії 

Завропсиди
Надряди хордових